À l'instar du codage CTCSS, le digital code squelch (DCS) est un système de réception sélective utilisé sur certains émetteurs-récepteurs pour réduire la gêne par d'autres utilisateurs partageant une même fréquence radio. Il évite aussi le bruit de fond pénible de la FM.

La différence avec le CTCSS réside cependant dans le fait que la transmission du subaudible se fait en numérique et non plus en analogique (CTCSS). Un code numérique à 3 chiffres est transmis en FSK à une vitesse de 131 bauds. Cela ouvre la réception.

Il existe 104 codes DCS, dont 83 sont disponibles pour les PMR compatibles :

21 codes DCS supplémentaires sont disponibles pour les émetteurs destinés aux professionnels et aux radioamateurs :

Protocole de télécommunication